Николай Дмитриевич Глубоков (1917—1970) — старший машинист депо Отрожка Грязинского отделения Юго-Восточной железной дороги, лауреат Сталинской премии.

С конца 1930-х гг. работал машинистом, старшим машинистом депо Отрожка ЮВЖД.

Стал инициатором движения пятисотников — машинистов, добивавшихся 500-километрового среднего суточного пробега ж/д составов.

24 февраля 1949 года практически доказал возможность достижения таких показателей. Выехал в рейс на паровозе серии ФД № 2984, до Грязей вёл поезд с максимально возможной скоростью. Там, сократив до минимума время стоянки, уже через полчаса выехал в обратный рейс. Отказался от набора воды и чистки топки на промежуточных станциях, и без остановок доехал до Отрожки.
За один час локомотив осмотрели, снабдили топливом, песком, водой и отправили во второй рейс под управлением машиниста Живлехина, который также не затратил ни одной лишней минуты.
В третий рейс в эти сутки состав повёл напарник Глубокова комсомолец Буров.
В итоге за сутки на участке Отрожка — Грязи паровоз совершил два с половиной рейса и доставил пять поездов, в том числе три тяжеловесных. Среднесуточный пробег составил 502 км, превысив более чем вдвое заданную норму.

Сталинская премия 1950 года — за разработку и внедрение нового стахановского метода труда на ж/д транспорте (движение машинистов-пятисотников).

Сочинения:
 Два с половиной рейса в сутки на тяговом плече в 108 км [Текст] : [Старш. машинист депо Юго-Вост. ж. д.] / Н. Д. Глубоков, лауреат Сталинской премии ; Под ред. Б. Д. Подшивалова. — Москва : изд-во и 1-я тип. Трансжелдориздата, 1950. — 36 с. : граф.; 20 см. — (Пятисотники — лауреаты Сталинских премий).
 Naponként két és fél út 108 km. hosszvontatási szakaszon [Текст] / N. D. Glubokov ; Ford. Besnyő József. - Budapest : Közlekedési kiadó, 1953. - 36 с.; 20 см. - (Közlekedés- és postaügyi minisztérium kiadványa). 
 По уплотненному графику [Текст] / Н. Д. Глубоков, лауреат Сталинской премии, старш. машинист депо Отрожка Ю.-В. ж. д. - [Воронеж] : Воронеж. обл. книгоизд-во, 1950 (Обл. тип.). - 20 с. : портр.; 20 см. - (Новаторы железнодорожного транспорта).

Источники 
 Фото http://opac.nekrasovka.ru/books/NEWSPAPERS/SS/1950/SS_1950_075.pdf
 Железнодорожный транспорт, Том 30,Выпуски 7-12. Трансжелдориздат, 1949
 https://vunivere.ru/work9136
 Фото https://www.gudok.ru/zdr/167/?ID=1326320&archive=38784
 Стальной меридиан : История Юго-Вост. ж. д. / Виктор Попов; Под общ. ред. М.П. Акулова. - Воронеж : Центр обществ. связей Юго-Вост. ж. д., 2001. - 247, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 27 см.; ISBN 5-85952-118-9

Машинисты локомотива